Алессандро Маццола ():
 Алессандро «Сандро» Маццола (род. 1942) —  итальянский футболист и тренер. Как игрок выступал за «Интернационале» и национальную сборную Италии.
 Алессандро Маццола (род. 1969) — итальянский футболист и футбольный менеджер. Как игрок наиболее известнен по выступлениям за «Верону».